Glykeria Kotsoula Fotiadi (, * 16. November 1953 in Agio Pnevma, heute Ortsgemeinschaft der Gemeinde Emmanouil Pappas) ist eine griechische Sängerin. Sie ist eine der bekanntesten Rembetiko-Sängerinnen Griechenlands. Seit 1977 veröffentlichte sie weit über 100 Alben, von denen etliche Gold und Platin erreichten.

Leben 

Glykeria begann ihre musikalische Karriere 1974 in der Altstadt Athens, wo sie mit anderen Künstlern auftrat. Im Jahr 1982 repräsentierte sie beim Europalia ’82 Festival in Brüssel zusammen mit Sotiria Bellou, Giorgos Dalaras und Margarita Zorbala Griechenland. Sie hatte seitdem zahlreiche weitere Auftritte im Ausland: Europa, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Zypern und Türkei. Im Sommer 1993 trat sie zum ersten Mal in Israel auf. Sie beendete dieses Konzert mit ihrer Version des israelischen Liedes Shabechi Yerushaly'im („Lob Jerusalems“) in Hebräisch. Aufgrund ihrer Konzerte in Israel wurde sie dort zur beliebtesten ausländischen Sängerin gekürt. 1994 verlieh der Bürgermeister von Jerusalem ihr den goldenen Schlüssel der Stadt. Drei Alben erschienen in Israel – alle erhielten in kurzer Zeit Gold. Sie trug maßgeblich zur Popularität von Rembetiko in Israel bei.

1995 erschien ihr erstes, 1998 ihr zweites Album in Frankreich. 1999 gab sie zwei Konzerte in Tel Aviv mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt. Einige Monate später wurde das Album des Konzerts in Israel, unmittelbar danach wurde Glykeria and the Israel Philharmonic Orchestra von Sony Classical weltweit veröffentlicht. 2001 war sie als Sängerin am Album Alif von Ömer Faruk Tekbilek beteiligt. Im Jahr 2002 erschien ihr Album Open heart in Israel und Glykeria’s rebetika songs in der Türkei. Außerdem trat sie mehrfach mit Areti Ketime auf.

Kotsoula ist mit dem Musiker Stelios Fotiadis verheiratet und hat einen Sohn.

Auszeichnungen 
Bei den First Arion Awards in Griechenland wurde sie 2002 mit dem Preis für die beste griechische Folksängerin ausgezeichnet.

Diskografie 
 Χρόνια Πολλά, (1977, Columbia 70852 LP)
 This is the Best of Theodorakis (1978, Columbia 70877 LP)
 A Taste of Greece (1978, Columbia 70878 LP)
 Μην Κάνεις Όνειρα (1978, Lyra 3312 LP)
 Στα Μάτια Κοίτα Με (1980, Lyra 3325 LP)
 Οι Κυβερνήσεις Πέφτουνε Μα Η Αγάπη Μένει (1981, Lyra 3333 LP-CD)
 Σμυρνέικα (1981, Lyra 3753 LP-CD)
 Νάταν η Ζωή Τραγούδι (1983, Lyra 3363 LP)
 Πρώτο Βράδυ Στην Αθήνα (1983, Lyra 3366 LP)
 Με Τη Γλυκερία Στην Όμορφη Νύχτα (1983, Lyra 3367 LP-CD)
 Απ' Τη Σμύρνη Στον Πειραιά (1983, Lyra 3760 LP-CD)
 Στην Όμορφη Νύχτα Και Φέτος (1984, Lyra 3392 LP)
 Τα Πρώτα μου Τραγούδια (1985, Columbia 170065 LP)
 Τραγούδι Αισθηματικό (1985, Lyra 3400/1 LP)
 Νύχτες Μαγικές Στο Λυκαβηττό (1985, Lyra 3419 LP-CD)
 Κάραβαν (1985, Φαληρέα ΑΦ 50 LP)
 Μια Αγάπη Όταν Ξαναρχίζει (1986, Lyra 3437 LP)
 Μάτια Μου (1986, Lyra 3453 LP)
 Πότε Κούδας Πότε Βούδας (1986, CBS 450291 LP-CD)
 Τα Παρατράγουδα (1987, Lyra 3466 LP)
 Με Πανσέληνο (1987, Lyra 3481 LP)
 Χρήστος Νικολόπουλος: Ζωντανή Ηχογράφηση (1987, Minos 687 LP-CD)
 Επιτυχίες (1987, Lyra 0005 CD)
 Έλα και Φύγαμε (1988, WEA 243839 LP-CD)
 Νέα Σελήνη (1988, Lyra 3495 LP)
 Μια Φορά Θυμάμαι (1988, Lyra 3499 LP)
 Γυάλινα Σπίτια (1989, WEA 244988 LP)
 Στου Φεγγαριού την Αγκαλιά (1989, WEA 246090 LP)
 Βόλτα Στην Ελλάδα (1989, Lyra 4509/10 LP-CD)
 Όλα Μου Τα Μυστικά (1990, WEA 171354 LP-CD)
 Χριστούγεννα με τον Γιάννη Βογιατζή (1990, WEA 172917 LP)
 Η Αλτάνα της Πάργας (1990, WEA 173249 LP-CD)
 Μεγάλες Επιτυχίες (1990, Lyra 4574 LP-CD)
 Κλήσεις Προκλήσεις Προσκλήσεις (1990, Philips 848490 LP-CD)
 Όλα τα Μωρά στην Πίστα (1990, Minos 850/1 LP-CD)
 Greco Mascara (1990, Minos 896 LP-CD)
 Όλα Μου Τα Μυστικά (1990, WEA)
 Ξημέρωσε (1991, WEA 175086 LP-CD)
 Πάμε Τσάρκα (1991, Lyra 4609 LP-CD)
 Η Γλυκερία Live στο Λυκαβηττό (1992, WEA 177245 LP-CD)
 Το Τελευταίο το Φιλί (1992, WEA 990335 LP-CD)
 Η Χώρα των Θαυμάτων (1992, WEA 990977 LP-CD)
 Έντεχνο Λαϊκό Τραγούδι / Μέρες Μουσικής (1992, Lyra 4691/2 LP-CD)
 Κάνε Κάτι / Baila Me (1992, WEA)
 Ο Κύριος Μητσάκης (1993, WEA 993331 LP-CD)
 Ο Έρως Έχει Βάσανα (1993, Eros 001 LP-CD)
 Η Τελευταία Συναυλία στο Βεάκειο (1993, Eros 007 LP-CD)
 Σύγχρονο Λαϊκό Τραγούδι / Μέρες Μουσικής (1993, Lyra 4698/9 LP-CD)
 Μην Πετάξεις Τίποτα (1994, Polydor 523147 LP-CD)
 Golden Hits (1994, NMC 20111 CD)
 Σε Μια Σχεδία (1994, WEA 998712 LP-CD)
 Βαλκανιζατέρ (1995, Eros 025 LP-CD)
 Far Away (1995, NMC 20157 CD)
 The Voice of Greece / Golden Hits (1995, Atoll 91012 CD)
 Rebetika & Traditional Greek Songs (1995, Κύκλος 5001-1 CD)
 Ethnic Beats (1995, Κύκλος 5001-2 CD)
 Dancing with the Greek Traditionals (1995, Eros 025-4 CD)
 Της Αγάπης το Μαντήλι (1995, Eros 0025-005 LP-CD)
 Τα Καλύτερά Της (1995, WEA)
 Η Γλυκερία Τραγουδά Αντώνη Βαρδή (1996, Columbia)
 Παλιοί Λογαριασμοί (1996, Lyra)
 Ό,τι Και Να Γίνει Θυμήσου (1996, Lyra)
 Οι Επιτυχίες Μου (1997, Lyra)
 Αναπνοή Ανατολή (1997, Sony Music)
 14 Greek Classics (1997, NMC)
 Μάσκα (1998, Columbia)
 Sweet Sorrow (1998, NMC)
 Με Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Του Ισραήλ (1999, Sony Classical)
 Glykeria and The israeli philarmonic Orchestra in Concert (1999, NMC)
 Ω Γλυκύ Μου Έαρ (1999, Eros)
 Η Γλυκερία Σε Παλιά Λαϊκά Και Παραδοσιακά Τραγούδια (1999, Lyra)
 The Collection (2000, NMC)
 Χάραμα 2001, (2001, Columbia)
 Τα Ρεμπέτικα της Γλυκερίας (2002, Eros Music)
 Open Heart (2002, NMC)
 49 Μεγάλες Επιτυχίες (2002, Lyra)
 25 Μεγάλες Επιτυχίες (2003, Lyra)
 Άνοιξη (2004, Sony Music, BMG)
 Μέχρι Να Βρούμε Ουρανό (2005, Eros)
 Θανάσης Πολυκανδριώτης & Οι Επόμενοι (2006, Eros Music)
 Βροχή Των Αστεριών (2006, Aκτή/Sony BMG)
 Η Γλυκερία Τραγουδά Σύγχρονους Δημιουργούς (2007, Δίφωνο (περιοδικό))
 Ακόμα Πιστεύω (2007, Eros Music)
 Εκτός Προγράμματος - Best Of (2007, Sony Music, BMG)
 Τα Θεμέλιά Μου Στα Βουνά  (2008, Legend)
 Matana (Gift) (2008, Helicon)
 Η Γλυκερία Σε Λαϊκά Και Ρεμπέτικα (2008, Lyra)
 Όλα Τα Σμυρναίικα (2008, Lyra)
 Τα Καλύτερα Live 1982-2006 (2009, Όασις)
 Έρωτας Είναι Η Αιτία (2009, Eros)
 Glykeria-The Voice Of Greece (2009, Eros)
 Γλυκερία (2009, Eros)
 Ό,τι Και Να Γίνει Θυμήσου (2009, Lyra)
 144 Μεγάλες Επιτυχίες (2010, BESTEND - Ο Κόσμος του Επενδυτή)
 Η Αγάπη Είναι Ελεύθερη (2010, Legend)
 Κάνε Κουράγιο Ελλάδα Μου (2014, Δημοκρατικός Τύπος)
 Road To Jerusalem (2015, F. Productions)
 Ακολούθησα Ένα Αστέρι (2016, Spider Music)

Weblinks 

 Homepage von Glykeria
 Glykeria – Eintrag auf last.fm
 Glykeria - Eintrag auf Europopmusic

Einzelnachweise 

Sänger
Grieche
Geboren 1953
Frau